Натуральне число 377
 377 рік до нашої ери
 377 рік нашої ери